Evita era el malnom amb el que era coneguda Eva Perón.

 Evita (musical), musical de Tim Rice i Andrew Lloyd Webber.
 Evita (pel·lícula), pel·lícula d'Alan Parker, basada en el musical i protagonitzada per Madonna i Antonio Banderas.
 Evita (disc), disc de Madonna que inclou la banda sonora original de la pel·lícula.